Albums
 Close to you (Frank Sinatra) (1957), een muziekalbum van Frank Sinatra
 Close to you (The Carpenters) (1970), een muziekalbum van The Carpenters
 Close to you (album van Jack Jersey) (1988), een muziekalbum van Jack Jersey
 Close to you (single van Jack Jersey) (1989), een single van Jack Jersey

Liedjes
 Close to you (Livingston/Lampl/Hoffman), een lied dat werd geschreven door Jerry Livingston, Carl Lampl en Al Hoffman
 Close to you (1990), een lied van Maxi Priest
 Close to you (Whigfield) (1995), een lied van Whigfield
 Close to You (Michael Prins) (2013), een lied van Michael Prins

Overig
 Close II You (1996-2013, met onderbrekingen) een Nederlandse meidengroep
 Close to You (2006), een Filipijnse film
 Close to You (Heroes) (2009), aflevering uit Heroes